Первоура́льський міський округ () — адміністративна одиниця Свердловської області Російської Федерації.

Адміністративний центр — місто Первоуральськ.

Населення 
Населення міського округу становить 146511 осіб (2018; 148896 у 2010, 157763 у 2002).

Склад 
До складу міського округу входять 30 населених пунктів:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Міські округи Свердловської області
Первоуральський міський округ